

Code
YUD est un code, qui signifie :
 Dinar yougoslave, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 .

Autre 
 Yod (lettre), dixième lettre de l'alphabet hébreu

Code